Карл II (Ка́рло Джова́нни Амаде́о, ; 23 юни 1489, Торино – 16 април 1496, Монкалиери) – 6-и херцог на Савоя, принц на Пиемонт, граф на Аоста и Ница, титулярен крал на Кипър и Йерусалим, цар на Армения (1490-1496).

Произход 
Роден e в Торино през 1489 г. и е син на херцога на Савоя Карл Емануил I Войнствения и Бланш Монфератска.

Херцог Карл умира през 1496 г. 6-годишна възраст в Монкалиери след падане от леглото. Херцогската титла бива наследена от неговия чичо Филип II Безземни, най-старши от наследниците по мъжка линия.

Източници 
 Louis Charles Dezobry et Théodore Bachelet, Dictionnaire de Biographie et d’Histoire, Paris, 1863
 Carlo I "il Guerriero", Duca di Savoia, genealogy.euweb.cz

Савойска династия
Херцози на Савоя